Duma bezeichnet:
 Duma, die russische Volkskammer
 Moskauer Stadtduma, Regionalparlament Moskaus
 Duma (Syrien), eine Stadt in Syrien
 Duma (Israel), eine antike Stadt in Israel 
 Duma (Engel), strafender Höllenengel in jüdischer und islamischer Tradition
 Duma (Sprache), eine Bantusprache
 eine Gattung epischer Volkslieder in der Ukraine, siehe Dumka
 Duma (Film), ein Film von 2005 spielend in Südafrika mit Hope Davis
 Duma (Zeitung), eine bulgarische Tageszeitung
 Duma (Tansania), einen Fluss in Tansania
 Duma (Pflanzengattung), eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Knöterichgewächse (Polygonaceae)
 D.U.M.A., eine Programmbibliothek zum Ermitteln von Problemen in der Speicherbehandlung in C- und C++-Programmen

Duma ist der Familienname folgender Personen:
 Aurel Duma (1919–1993), rumänischer Politiker (PCR)
 Christian Duma (* 1982), deutsch-rumänischer Hürdenläufer
 Dina Duma (* 1991), mazedonische Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 Ioan Duma (1896–1981), römisch-katholischer Bischof
 Pawel Duma (* 1981), kasachischer Eishockeyspieler
 Sbu Duma (1985–2012), südafrikanischer Polospieler
 Wolodymyr Duma (* 1972), ukrainischer Radrennfahrer

Siehe auch:

 Dumas
 Douma
 Duman
 Thuma
 Tuma